

Albania 
Chiesa di San Nicola – Moscopoli

Austria 
Chiesa di San Nicola – Hall in Tirol

Estonia 
Chiesa di San Nicola – Tallinn

Belgio 
Chiesa di San Nicola – Gand

Croazia 
Chiesa di San Nicola – Fiume
Chiesa di San Nicola – Vukovar

Francia 
Chiesa di San Nicola – Strasburgo
Chiesa di San Nicola – Beauval
Chiesa di San Nicola - Boulogne-sur-Mer

Germania 
 Chiesa di San Nicola – Amburgo
 Chiesa di San Nicola – Berlino
 Chiesa di San Nicola – Berlino-Spandau
 Chiesa di San Nicola – Eilenburg
 Chiesa di San Nicola – Francoforte
 Chiesa di San Nicola – Lipsia
 Chiesa di San Nicola – Löbau
 Chiesa di San Nicola – Luneburgo
 Chiesa di San Nicola – Potsdam
 Chiesa di San Nicola – Quedlinburg
 Chiesa di San Nicola – Rosenheim
 Chiesa di San Nicola – Stralsund

Italia 
 Chiesa di San Nicola – Agrigento
 Chiesa di San Nicola – Alvito
Chiesa di San Nicola - Assenza, frazione di Brenzone sul Garda
 Chiesa di San Nicola – Atri
 Chiesa di San Nicola – Avezzano
 Chiesa di San Nicola – Bari
 Chiesa di San Nicola – Bobbio
 Chiesa di San Nicola – Bortigiadas
 Chiesa di San Nicola – Bueriis
 Chiesa di San Nicola – Capalbio
 Chiesa di San Nicola – Capraia Isola
 Chiesa di San Nicola – Castelbuono
 Chiesa di San Nicola – Castel del Giudice
 Chiesa di San Nicola – Castell'Azzara
 Chiesa di San Nicola – Castellammare del Golfo
 Chiesa di San Nicola – Castiglioncello Bandini
 Chiesa di San Nicola – Castiglione della Pescaia
 Chiesa di San Nicola – Cocumola
 Chiesa di San Nicola – Corcumello di Capistrello
 Chiesa di San Nicola – Cosenza
 Chiesa di San Nicola – Cotronei
 Chiesa di San Nicola – Diano Castello
 Chiesa di San Nicola – Fasano
 Chiesa di San Nicola – Fiumicello
 Chiesa di San Nicola – Gesualdo
 Chiesa di San Nicola – Giugliano in Campania
 Chiesa di San Nicola – Guardiagrele
 Chiesa di San Nicola – Mallare
 Chiesa di San Nicola – Massa d'Albe
 Chiesa di San Nicola – Mentana
 Chiesa di San Nicola – Monasterace
 Chiesa di San Nicola – Montesarchio
 Chiesa di San Nicola alla Carità – Napoli
 Chiesa di San Nicola dei Caserti – Napoli
 Chiesa di San Nicola – chiesa di Nilo – Napoli
 Chiesa di San Nicola – Nughedu San Nicolò
 Chiesa di San Nicola – Orsogna
 Chiesa di San Nicola – Ortueri
 Chiesa di San Nicola – Ottana
 Chiesa di San Nicola – Ozieri
 Chiesa di San Nicola – Palazzo Adriano
 Chiesa di San Nicola – Pattada
 Chiesa di San Nicola – Perinaldo
 Chiesa di San Nicola – Pisa
 Chiesa di San Nicola – Pisino
 Chiesa di San Nicola – Prossedi
 Chiesa di San Nicola – Randazzo
 Chiesa di San Nicola – Rieti
 Chiesa di San Nicola – Rionero in Vulture
 Chiesa di San Nicola – Riva di Solto
 Chiesa di San Nicola – Roccastrada
 Chiesa di San Nicola – Rondanina
 Chiesa di San Nicola – San Pellegrino Terme
 Chiesa di San Nicola di Bari – San Polo dei Cavalieri
 Chiesa di San Nicola – San Severo
 Chiesa di San Nicola in Plateis – Scalea
 Chiesa di San Nicola di Silanis – Sedini

Lituania 
 Chiesa di San Nicola – Vilnius

Repubblica Ceca 
 Chiesa di San Nicola Piccolo Quartiere di Praga
 Chiesa di San Nicola Città Vecchia di Praga

Romania 
Chiesa di San Nicola – Brașov

Russia 
Chiesa di San Nicola – Barnaul

Spagna 
Chiesa di San Nicola – Avila
Chiesa di San Nicola – Larrasoaña, frazione di Esteribar
Chiesa di San Nicola – Pamplona

Ucraina 
Chiesa di San Nicola – Kam"jans'ke
Chiesa di San Nicola – Kiev

Turchia 
Chiesa di San Nicola – Demre

Pagine correlate 
 Basilica di San Nicola (disambigua)
 Cattedrale di San Nicola
 Chiesa di San Nicola di Bari
 Chiesa di San Nicola da Tolentino
 Chiesa di San Niccolò
 Chiesa di San Nicola vescovo
 Chiesa di San Nicolao
 Convento di San Nicola
 Duomo di San Nicola
 Pieve di San Nicola